Джузеппе Примавера (, 30 октября 1917, Прато-Карнико — 4 января 1998, Рим) — итальянский шахматист, национальный мастер (1948).

Серебряный призер чемпионатов Италии 1948 и 1970 гг. (в 1948 г. разделил 1—2 места с В. Кастальди, но проиграл дополнительный матч). Бронзовый призер чемпионатов Италии 1953 и 1954 гг.

Шестикратный победитель командного чемпионата Италии (дважды в составе команды Римской академии шахмат, четырежды в составе сборной муниципальных служащих Рима).

Победитель международного турнира в Милане (1953 г.; разделил 1—2 места с Э. Сантасьером).

Участник сильных международных турниров в Венеции (1948 и 1950 гг.).

В составе сборной Италии участник пяти шахматных олимпиад, Кубка Клары Бенедикт и ряда международных командных матчей.

В 1973 г. вместе с А. Дзикики, С. Татаи, Бонфьоли, а также со своим сыном Р. Примаверой основал организацию «AMIS» («Ассоциация шахматных мастеров Италии»).

В 1973—1974 гг. издавал журнал «Tutto Schacchi».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Примаверы в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Примаверы на сайте 365Chess

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Прато-Карнико
Умершие в Риме